Иоганн VI:
 Иоганн VI Мекленбургский (1439—1474) — герцог Мекленбурга.
 Иоганн VI (1621—1667) — князь Ангальт-Цербста
 Иоганн VI Амбунди (ум. 1424) — немецкий церковный деятель; архиепископ Риги с 1418 по 1424 год.  См. также 
 Иоганн I
 Иоганн II
 Иоганн III
 Иоганн IV
 Иоганн V